Essentials (álbum) - do rapper americano Nate Dogg
The Essentials - álbum da banda The Blues Brothers
Windows Essentials - instalador de programas do Windows Live da Microsoft

Desambiguação